Scream () — англоязычный альбом группы Tokio Hotel, вышедший в 2007 году.

Об альбоме
Название альбома представляет собой перевод на английский названия первого альбома Tokio Hotel — «Schrei». В Германии и Австрии вышел под названием «Room 483».

Список композиций 

 Bonus tracks (Scream Canada)

 iTunes exclusive

Чарты

Примечания 

Альбомы 2005 года
Альбомы Tokio Hotel